Pferdeschwemme steht für:

 Pferdeschwemme, Stelle, an der Pferde und andere Zugtiere ins Wasser geführt werden konnten
 Pferdeschwemme (Hannover), Pferdeschwemme in Hannover
 Pferdeschwemme (Ippesheim), Pferdeschwemme in Ippesheim im mittelfränkischen Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 Pferdeschwemme (Salzburg), auch Marstallschwemme bzw. Hofmarstallschwemme am Herbert-von-Karajan-Platz in der linksseitigen Altstadt von Salzburg